L'ora del lupo (Vargtimmen) – film del 1968 diretto da Ingmar Bergman
L'ora del lupo (The Wolf Hour) – film del 2019 diretto da Alistair Banks Griffin